Watertown puede referirse a:

Lugares en Estados Unidos 
 Watertown, población del estado de California.
 Watertown, población del estado de Connecticut.
 Watertown, población del estado de Florida.
 Watertown, población del estado de Massachusetts 
 Watertown, población del estado de Minnesota.
 Watertown Township, población del estado de Minnesota.
 Watertown, población del estado de Nueva York.
 Watertown, población del estado de Ohio.
 Watertown, población del estado de Dakota del Sur.
 Watertown, población del estado de Tennessee.
 Watertown, población del estado de Wisconsin.

Música 
 Watertown, álbum de 1970 de Frank Sinatra.